Mireille Ferri, née le  à La Seyne-sur-Mer (Var), est une femme politique française, membre d'Europe Écologie Les Verts. Enseignante, diplômée en économie et en histoire, Mireille Ferri est ex-conseillère régionale d’Île-de-France, ancienne vice-présidente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France et ex-vice-présidente de la Fédération nationale des agences d'urbanisme.

Biographie 
Fille d'un comptable issue de la bourgeoisie.

Carrière politique 
Militante écologiste en Pays de Loire au cours des années 1990, elle anime les combats environnementaux de défense et de protection de l’estuaire de la Loire.
Elle est conseillère régionale d’opposition dans les Pays de La Loire de 1992 à 2004 et conseillère municipale de Nantes, majorité municipale, de 1995 à 2001.

Élue conseillère régional d'Île-de-France en , elle est vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France, responsable de l’aménagement du territoire, de l’interrégional, de l’égalité territoriale et des contrats régionaux et ruraux.
À ce titre, elle est chargée de la réalisation du Schéma directeur régional d’Ile de France (SDRIF), document d'urbanisme qui organise l'organisation de l'Île de France pour 20 ans. C'était la première fois que l'élaboration de ce document était confiée au conseil régional : jusqu'alors, seul l'État avait été autorisé à élaborer le cadre stratégique de l'aménagement francilien. Le contenu de ce schéma est validé à deux reprises en  et  par un vote solennel en Assemblée ainsi que par un avis favorable, sans aucune réserve de fond, de la commission d'enquête qui s'est déroulée en 2007. Le SDRIF n'est pourtant pas transmis par le gouvernement au Conseil d'État, notamment à cause du blocage de Christian Blanc qui souhaite y substituer sa loi Grand Paris.

Pendant cette période, elle est également vice-présidente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAU Île-de-France) et vice-présidente de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU).

Elle est aujourd’hui une spécialiste des enjeux de l’aménagement du territoire pour la métropole francilienne.
Elle a également soutenu l’adhésion de la Région Île de France au Syndicat Paris Métropole, dont elle était membre du bureau exécutif. Coanimatrice avec Pierre Mansat (adjoint à la Ville de Paris) de son groupe de travail «projets métropolitains», elle fait  partie des élus les plus actifs au développement de l’audience et des actions de ce syndicat qui rassemble aujourd’hui plus de 100 collectivités en Ile de France. 

En , elle est nommée membre du comité de pilotage de la consultation sur le Grand Paris lancée par le président de la République et intitulée « Le Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne », à laquelle participent des équipes internationales et pluridisciplinaires prestigieuses d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes…

En , elle lance un dispositif régional inédit, les Nouveaux Quartiers Urbains, destinés à promouvoir, grâce à un dispositif d'appel à projets, une approche innovante dans la conception des éco-quartiers.

Membre du collège exécutif des Verts, elle y est d’abord porte-parole nationale de  à . Candidate au secrétariat national à l'Assemblée fédérale de Reims en  elle est devancée par Yann Wehrling dans le vote du conseil national inter-régional de , mais reste au collège exécutif comme secrétaire nationale adjointe déléguée aux élections. Après l'assemblée fédérale de Bordeaux de  elle est réélue au collège exécutif comme secrétaire nationale adjointe et déléguée à l’organisation du parti, du siège national et aux réformes internes jusqu'à l'assemblée générale de Lille en  où elle n'est pas reconduite. 
Depuis 2009 elle siège au conseil politique des Verts.

Auditrice de l'École des hautes études de l'entreprise, créée par l'Institut de l'entreprise, elle est membre de la promotion 2007/2008.

Vie privée 
Mireille Ferri a été l'épouse de Ronan Dantec et la compagne de Denis Baupin, député de Paris.

Ouvrages publiés 

Livres collectifs
Penser la métropole parisienne - Plaidoyer pour un projet citoyen, égalitaire et postcarbone. Publié chez L'Harmattan - 4D Encyclopédie du Développement Durable - 2010
L’eau dans la ville. Préface de l’ouvrage « L’eau Urbaine » - Ateliers de Création Urbaine - Ile de France 2030. Publié par Dominique Carré Editeur - 2009
Il faut rêver la ville… Préface de l’ouvrage « Fabriquer de nouveaux Quartiers » - Ateliers de Création Urbaine - Ile de France 2030. Publié par Dominique Carré Editeur - 2008

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 Blog de Mireille Ferri

Articles récents 
 Encourager la citoyenneté et la démocratie métropolitaines Publié par la Revue Parlementaire Européenne - 
 Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et la protection des espaces agricoles et des espaces naturels.  - Publié par la revue POUR - 
 Meilleurs vœux à tous les territoires ! Publié sur Mediapart - 
 Construire une métropole francilienne durable. Entretien paru dans Parlementaires de France Magazine - 
 Investir pour l’avenir oui, s’endetter à contre-emploi, non ! Publié sur Les Échos : Le Cercle Économie et Entreprises - 
 Faire de la Défense un territoire utile au Grand Paris ! Publié sur Mediapart - 
 Pour une bonne gouvernance du « grand Paris » : Ouvrons Paris Métropole ! Publié par La Revue Parlementaire 922 
 De la métropolisation subie à la fabrication de l’éco-métropole. Publié dans la revue 4D - 
 Anticiper… !? Publié dans  Stratégies Métropolitaines - Cahiers de l’IAU-IDF 151 - 
 Le Grand Paris ? Un grand écart impossible de Nicolas Sarkozy ! Publiée sur News Press, AFP et Le Monde - 
 Christian Blanc découvre l’Ile de France… Publié dans Décideurs d’Ile de France 956 -  
 Gouvernance du Grand Paris. Table-ronde diffusée sur Cap 24
 Grand Paris: “L’Etat ne peut pas changer les règles à sa guise.”  Interview paru dans l’Express, le 
 L’Etat peine à définir ses “éco-quartiers”…la Région avance ! Publié dans Décideurs d’Ile de France 954 - 
 « De la planification au projet territorial » pour la remise du Grand prix de l’Urbanisme 2008 à David Mangin - Intervention de conclusion 

Personnalité des Verts (France)
Femme politique française
Conseiller régional d'Île-de-France
Naissance en mai 1959
Conjoint de personnalité politique
Conseiller municipal de Nantes
Conseiller régional des Pays de la Loire